Ròcamaura ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Roquemaure (Gard)
 Roquemaure (Tarn)